Крене-пре-Труа () — один из 17 кантонов департамента Об, региона Гранд-Эст, Франция. Административный центр находится в коммуне Бриен-ле-Шато. INSEE код кантона — 1006. Кантон был создан в 2015 году. 8 коммун Крене-пре-Труа находятся в округе Труа, 25 коммун — в округе Ножан-сюр-Сен.

История 
По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Об уменьшилось с 34 до 17. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. Таким образом, кантон Крене-пре-Труа был образован 22 марта 2015 года. Он был сформирован из упразднённого кантона Мери-сюр-Сен (25 коммун) и коммун кантонов Труа-1 (1 коммуна) и Труа-2 (7 коммун).

Коммуны кантона

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Крене-пре-Труа баллотировались 3 пары кандидатов (явка составила 54,76 %). Во втором туре 29 марта, Филип Адно и Клод Омер были избраны с поддержкой 57,70 % на 2015—2021 годы. Явка на выборы составила 54,93 %.

Примечания 

Кантоны департамента Об